Hal eller HAL har flere betydninger:
 Hal stammer fra oldnordisk höll: 
 Hal (bygning)
 Idrætshal
 Hal (lokale)
 HAL (åbent elektronisk arkiv) - Hyper articles en ligne.
 HAL 9000 - er rumskibscomputeren i rumskibet Discovery i romanen 2001: A Space Odyssey.
 hardware abstraction layer - er et software undersystem for UNIX-lignende styresystemer

Se også
 Valhal - Odins bolig i Asgård.
 Walhalla